Dear White People, un film américain de 2014 ;
 Dear White People (Moutons blancs au Québec), une série télévisée américaine de 2017.